USS Lake Champlain — кораблі ВМС США, названі на честь битви на озері Шамплейн у 1812 році.

 USS Lake Champlain (1917) — вантажне судно, використовувалось флотом у 1918-1919 роках, після чого продане.
 USS Lake Champlain (CV-39) — важкий ударний авіаносець США періоду Другої світової війни типу «Ессекс». На службі протягом 1945-1966 років. Зданий на злам у 1972 році.
 USS Lake Champlain (CG-57) — ракетний крейсер типу «Тікондерога». Збудований у 1988 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни